Die Umaghlessi Liga 2009/10 war die 21. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Olimpi Rustawi gewann zum zweiten Mal den Meistertitel. Titelverteidiger Dinamo Tiflis wurde Vierter.

Modus 
Die Saison startete nach dem Rückzug von FC Mescheti Achalziche mit zehn Vereinen. Diese spielten im Verlauf der Saison viermal gegeneinander; zweimal zu Hause und zweimal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 36 Spiele. Die letzten beiden Vereine stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 2009/10 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10